Kabo peut désigner :

Toponymie 

 Kabo, une commune rurale du Burkina Faso
 Kabo, une ville de République centrafricaine située dans la préfecture d'Ouham dont elle constitue l'une des cinq sous-préfectures.

Patronymie 

 Bourkou Louise Kabo (1934-2019), est une femme politique tchadienne.
  (1921-2003), femme politique nigériane.

Autre 
 Kabo Air est une compagnie aérienne nigériane.